Ста́хів — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Стахів Володимир Павлович (*1910 — †1971) — український громадсько-політичний діяч, журналіст і публіцист. Активний член ОУН.
 Стахів Євген-Зенон — (нар. 1944) — американський учений-гідролог українського походження.
 Стахів Євген Павлович (*1918 — †2014) — керівник українського підпілля на Сході України в роки Другої світової війни.
 Стахів Ігор Іванович (нар. 1968) — український футболіст, захисник.
 Стахів Матвій (*1895 — †1978) — український правник, історик і суспільно-політичний діяч.
 Стахів Остап Миколайович (нар. 1956) — бандурист.
 Стахів Петро Григорович — завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки, доктор технічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України
 Стахів Тарас (*2004 — †2023) — український спортсмен, громадський активіст, військовослужбовець добровольчого формування Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стахів Теофілія (*1911 — †2003) — діячка національно-визвольного руху, жертва політичних репресій.
 Стахів Ярослав (нар. 1931) — інженер-конструктор у США.

Примітки

Див. також 
 Стах
 Стахура
 Стаховський
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко
 Сташевський